Le mot touche peut désigner plusieurs choses, listées ci-dessous.

Nom commun 
 touche d'un 
 la touche d'une guitare, d'une basse...
 en biochimie,
 en escrime,
 à la pêche,
 en sport collectif
 en football,
 en rugby à XV, 
 en peinture la touche est le geste de poser une petite surface de peinture sur le support, et le résultat de ce geste, caractéristique d'un style ou d'un artiste.

Patronyme
 Jean-Claude Touche (1926-1944), musicien et chef d'orchestre français ;
 Louis Barreau de la Touche, religieux français du  ;
 Louise-Marguerite Claret de la Touche (1868-1915), religieuse et mystique française, vénérable ;
 Valentin-Marie Rageot de La Touche (1858-1915), officier de marine français.

Toponyme
 La Touche : commune française, située dans le département de la Drôme
 Les Touches : commune française, située dans le département de la Loire-Atlantique
 Les Touches-de-Périgny : commune française, située dans le département de la Charente-Maritime
et de nombreux autres lieux-dits dans l'ouest et le centre de la France.

Nota : Les toponymes La Touche ou Les Touches, désignaient un petit bois, un boqueteau épargné par les déboisements du Moyen Âge en pays de langue d'oïl (à rapprocher de Touasc, Touesso, Tousco en pays d'oc). Le mot, d'origine prégauloise, a donné de nombreux toponymes présents partout en France.

Voir aussi

Références